Chelsea Victoria Clinton Mezvinsky, nom de mariage de Chelsea Clinton.
 , homme d'affaires américain, mari de Chelsea Clinton.
Homonymie de patronyme germanique